Géraldine ou Geraldine est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Géraldine est un prénom féminin, dont le masculin est Gérald et qui est fêté le 5 décembre.

Saintes chrétiennes 
 Géraldine de Pise († 1240), ou Gerardesca, tertiaire de l'Ordre des Camaldules, recluse en Toscane ; fêtée localement le 29 mai.

Autres personnages portant ce prénom 
 Géraldine Apponyi (1915-2002), reine des Albanais.
 Geraldine Chaplin (née en 1944), actrice américaine.
 Géraldine (1956-2012), animatrice française de radio.

Arts 
 Géraldine (chanson), une chanson du groupe les Wriggles, dans son album Justice avec des saucisses.
 Géraldine (film, 1929), film américain réalisé par Melville W. Brown, sorti en 1929.
 Géraldine (film, 1953), film américain réalisé par R. G. Springsteen, sorti en 1953.
 Géraldine (film, 2000), court-métrage d'animation français réalisé par Arthur de Pins, sorti en 2000.

Toponyme 
 Geraldine,  une ville du comté de DeKalb dans l'État d'Alabama, aux États-Unis.
 Geraldine, une ville du comté de Chouteau, dans l’État du Montana, aux États-Unis.
 Geraldine, une ville de Nouvelle-Zélande.

Astronomie 
 (300) Geraldina, astéroïde

Références